Меда́ль Анато́лия Ко́ни — высшая ведомственная медаль Министерства юстиции Российской Федерации, учреждённая приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 75 от 25 февраля 2000 года.

Правила награждения 
Согласно Положению (с изменениями от 29 апреля 2002 года) медалью Анатолия Кони награждаются:
 работники органов, учреждений и организаций Министерства юстиции Российской Федерации, имеющие стаж службы (работы) 10 и более лет в системе Министерства юстиции Российской Федерации;
 работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, имеющие стаж службы (работы) 10 и более лет в системе Министерства юстиции Российской Федерации и Министерстве внутренних дел Российской Федерации;
 лица, перешедшие из других федеральных органов исполнительной власти и иных органов в Министерство юстиции Российской Федерации и имеющие стаж государственной службы (работы), военной службы и службы в федеральных органах исполнительной власти и иных органах, где предусмотрено присвоение специальных званий, 10 и более лет;
 другие работники федеральных органов государственной власти, граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

В исключительных случаях по решению Министра юстиции Российской Федерации медалью Анатолия Кони награждаются работники органов, учреждений и организаций Министерства юстиции Российской Федерации, работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и лица, перешедшие из других федеральных органов исполнительной власти и иных органов в Министерство юстиции Российской Федерации и имеющие стаж государственной службы (работы), военной службы и службы в федеральных органах исполнительной власти и иных органах, где предусмотрено присвоение специальных званий, менее 10 лет.

Награждение медалью Анатолия Кони производится за:
 большой вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции и законотворческую деятельность;
 эффективное обеспечение прав и законных интересов личности и государства;
 весомый личный вклад в обеспечение установленного порядка деятельности судов;
 заслуги в обеспечении исполнения актов судебных и других органов;
 заслуги в обеспечении исполнения уголовных наказаний;
 личный вклад в развитие юридической науки и образования, подготовку квалифицированных кадров;
 укрепление международного сотрудничества в области юстиции.

Повторное награждение медалью Анатолия Кони не производится.

Правила ношения 
Медаль Анатолия Кони носится на левой стороне груди и располагается ниже
государственных наград Российской Федерации. При наличии других ведомственных наград располагается перед ними.

Описание медали 

Медаль Анатолия Кони изготовляется из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали помещено погрудное изображение А. Ф. Кони. В верхней части медали — надпись «Анатолий Кони», в нижней — цифры «1844—1927». На оборотной стороне медали, в центре, расположена надпись «За вклад в развитие юстиции», по окружности — венок из лавровых веток. Все изображения и надписи на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой зелёно-оранжевого цвета шириной 24 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

Медаль названа в честь выдающегося российского юриста Анатолия Фёдоровича Кони.

Медаль создана под руководством главного герольдмейстера уголовно-исполнительной системы отдела наград управления кадров Минюста России полковника Л. Миндруля.

Награждённые медалью 
Кроме сотрудников Минюста России этой медалью награждаются выдающиеся учёные, а также государственные, общественные и религиозные деятели, среди которых:
 Людмила Алексеевна Вербицкая
 Владимир Вольфович Жириновский
 Сергей Леонидович Катанандов
 Сергей Владиленович Кириенко
 Николай Михайлович Кропачев
 Юрий Михайлович Лужков
 Патриарх Алексий II
 Пётр Иванович Савицкий
 Сергей Валерьевич Скляров
 Пётр Иванович Сумин
 Владимир Иванович Теребилов
 Владимир Александрович Туманов
 Вячеслав Фадеевич Хижняков
 Сергей Михайлович Шахрай
 Павел Владимирович Крашенинников
 Сергей Сергеевич Алексеев
 Олег Емельянович Кутафин

Ссылки 
 Медаль Кони на сайте http://bestlawyers.ru
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 75 от 25 февраля 2000 года «Об учреждении ведомственных медалей Министерства юстиции Российской федерации»
 
 
 Кузьмичёв И., Трифон А. Ведомственные медали силовых структур Российской Федерации. М.:Братишка, 2006. — 240 с.: ил. ISBN 5-902104-13-0
 Приказ Минюста РФ от 25 февраля 2000 г. № 75 «Об учреждении ведомственных медалей Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 2000. — № 7
 Приказ Минюста РФ от 29 апреля 2002 г. № 120 «О ведомственных наградах Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 2002. — № 6

Анатолия Кони